Babak Najafi Karami – regista e sceneggiatore iraniano naturalizzato svedese
 Khalid Karami – calciatore marocchino
 Yousef Karami – ex taekwondoka iraniano